Флаг муниципального образования Зао́кский район Тульской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 30 сентября 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации за номером 5726.

Флаг составлен на основании герба Заокского района по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края голубую полосу, ограниченную вогнутой фигурной (в виде остроконечных волн) линией; максимальная ширина полосы (у боковых краёв) — 4/9 ширины полотнища, минимальная — 3/20 ширины полотнища); голубая полоса отделена от основной части полотнища узкой жёлтой полосой, соответственно изогнутой, шириной в 1/20 ширины полотнища; в середине зелёной части полотнища — изображение жёлтого дуба, примыкающее к жёлтой полосе».

Обоснование символики 
На флаге Заокского района отражено географическое расположение района на излучине реки Оки, символически представленной на флаге вогнутой лазурной оконечностью с золотой (подобно речному песчаному берегу) окантовкой.

Дуб, изображённый на флаге, символизирует лесные богатства района — самые большие в Тульской области. Символика дуба, как дерева, многозначна:
 — символ жизни, энергии, роста, развития, красоты;
 — символ защиты, мира;
 — символ постоянства, надёжности, мудрости;
 — символ плодородия, происхождения рода, долговечности;
 — символ возрождения, омоложения.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Примечания

См. также 

Флаги с изображением дуба